

Cinema 
 Love at First Sight – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
 Love at First Sight – film del 1929 diretto da Edgar Lewis
 Love at First Sight – film del 1977 diretto da Rex Bromfield

Musica 
 Love at First Sight – album di Dionne Warwick del 1977
 Love at First Sight – traccia dell'album Love Beach degli Emerson, Lake & Palmer del 1978
 Love at First Sight – album di Sonny Rollins del 1980
 Love at First Sight – singolo degli XTC del 1981
 Love at First Sight – singolo degli Styx del 1991
 Love at First Sight – singolo di Kylie Minogue del 2002

Pagine correlate 
Amore a prima vista (disambigua)
At First Sight